Grellan bezeichnet

 einen irischen Heiligen, der im 5. Jahrhundert lebte, siehe Grellan (Heiliger)
 der von diesem Heiligen abgeleitete Vorname, siehe Grellan (Vorname)